По има више значења:

 -{Po}-, ознака за хемијски елемент полонијум
 По (река), најдужа италијанска река
 По (град), град у југозападној Француској у региону Аквитанија, у департману Атлантски Пиринеји
 Едгар Алан По, књижевник
 Тај По, град Кини у покрајини Хонгконг
 По (рагби јунион), рагби клуб